Theodor Brinek ist der Name folgender Personen:

* Theodor Brinek senior (1898–1974), österreichischer Fußballspieler
 Theodor Brinek junior (1921–2000), österreichischer Fußballspieler